Velije steht für:
 eine Ortschaft in der Verbandsgemeinde Ribnik, Republika Srpska, Bosnien und Herzegowina
 den zimbrischen Namen von Velo Veronese, einer Gemeinde in der Provinz Verona in Venetien, Italien